Сторожевские Хутора́ — село Усманского района Липецкой области. Центр Сторожевско-Хуторского сельсовета. Расположено на берегах реки Усманки.

Хутора в степи на месте нынешнего села стали появляться во второй половине XVIII века. Тогда здесь поселелились несколько жителей села Сторожевое (сегодня оба села соединяются асфальтированным шоссе). В 1833 году на хуторах построили церковь, после чего селение стало Сторожевскими Хуторами.

Население

Дополнительные факты 
В 1930-х годах в селе работал секретарем сельсовета будущий поэт Б. А. Котов. Те события коллективизации вошли в основу его повести «Записки ликвидатора».
12 июля 1994 в селе родился известный российский блогер и музыкальный исполнитель Эльдар Джарахов.

Примечания

Источники 
 

Населённые пункты Усманского района